Swiridow () – nazwisko oraz nazwa toponimów w Rosji

Osoby 
 Gieorgij Wasiljewicz Swiridow (1915–1998) – rosyjski kompozytor
 Karp Wasiljewicz Swiridow (1896–1967) – radziecki generał porucznik wojsk pancernych
 Nikołaj Iwanowicz Swiridow (1938) – radziecki lekkoatleta, długodystansowiec
 Piotr Piotrowicz Swiridow (1887–1963) – imię świeckie biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Pitirima
 Siergiej Piotrowicz Swiridow (1990) – rosyjski lekkoatleta, wieloboista
 Władimir Piotrowicz Swiridow (1897–1963) – radziecki dowódca wojskowy, generał porucznik artylerii

Miejscowości 
 Swiridow – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Swiridow – chutor w obwodzie rostowskim

Zobacz także 
 Swiridowa – żeńska forma nazwiska

Strony ujednoznaczniające